Hrabstwo Oxford (ang. Oxford County) to:
 Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Oxford – w stanie Maine
 Hrabstwa w Kanadzie:
 hrabstwo Oxford – w prowincji Ontario
 Oxfordshire – hrabstwo w Anglii